Georg Balthasar Probst ist der Name folgender Personen:

* Georg Balthasar Probst (Graveur, 1673) (1673–1748), deutscher Graveur
 Georg Balthasar Probst (Graveur, 1732) (1732–1801), deutscher Verleger und Graveur